, une census-designated place du comté de Laurens, en Caroline du Sud.
 , une communauté non incorporée du comté de Troup, en Géorgie.
 Mountville, un borough du comté de Lancaster, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Loudoun, en Virginie.

Voir aussi